208 steht für:

 das Jahr 208
 Cessna 208, Flugzeugtyp
 Ferrari 208, italienisches Automobil
 Peugeot 208, französisches Automobil
 U 208, deutsches U-Boot
 208 (Already Reported), ein  HTTP-Statuscode, siehe HTTP-Statuscode#2xx – Erfolgreiche Operation

Siehe auch: